Zdziechowice bezeichnet Dörfer in Polen:
 Zdziechowice (Gorzów Śląski), Dorf der Gmina Gorzów Śląski in der Woiwodschaft Opole
 Zdziechowice (Środa Wielkopolska), Dorf der Gmina Środa Wielkopolska in der Woiwodschaft Großpolen
 Zdziechowice Pierwsze (Zdziechowice I), Dorf der Gmina Zaklików in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Zdziechowice Drugie (Zdziechowice II), Dorf der Gmina Zaklików in der Woiwodschaft Karpatenvorland